Милков — фамилия; имеет женскую форму Милкова.
 Милков, Антонин Аристархович (1868 — ?) — российский архитектор, работавший в Москве в стиле модерн.
 Милков, Вадим Георгиевич (род. 1950) — советский и российский театральный режиссёр.
 Милкова, Мария Васильевна (1924—1983) — советская актриса театра и кино, певица.

См. также 
 Милково
 Мильков